Armas nucleares do tipo de implosão, são armas nucleares que agregam em em si material físsil estavel o suficiente para que ocorra reação em cadeia(urânio-235, plutônio-239, netúnio e consequêntemente a combinação de ambos), no centro de uma bomba, sendo rodeado de explosivos, que ao serem detonados deixam o material físsil em estado critico, a fissão nuclear ocorre e uma bola de fogo começa a se formar…

Geralmente é a desenho mais usado no mundo para essas armas, a bomba mais conhecida com esse desenho foi o Fat Man, largado em Nagasaki em 9 de agosto de 1945.

Ver também 
 desenho de arma nuclear
 Fat Man

Projetos de armas nucleares